Kyle kan syfta på:

 Kyle – ett förnamn och ett efternamn samt personer med namnet
 Kyle (ätt) – en svensk adelsätt

Geografi

Antarktis 

 Mount Kyle,

Kanada 

 Kyle, Saskatchewan, ort,

Storbritannien 

 Kyle of Lochalsh – en ort i Highland, Skottland

USA 

 Kyle, Texas, ort, Hays County, 
 Kyle, South Dakota, ort, Oglala Lakota County,